Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Pasiripis (Kertajati), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
Pasiripis (Surade), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java